Дистль () — венгерская фамилия. Известные носители:

  (род. 1985) — венгерский футболист. 
  (род. 1962) — венгерский футболист. 
 Дистль, Петер (род. 1960) — венгерский футболист.